Борчанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Борчанское сельское поселение — входит в Валуйский район

Омская область 
 Борчанское сельское поселение — входит в Кормиловский район